Antología de Luis Pescetti es el tercer disco de Luis Pescetti, un cantautor y escritor de libros para niños.

Fue producido por él mismo y distribuido por la Editorial Alfaguara (siendo uno de los pocos CD editados por dicha editorial, que normalmente edita libros) en México y Argentina en 2003. En Argentina fue una edición limitada, que se conseguía con cualquier libro de Luis en las librerías. El único país donde se puede conseguir, en cualquier tienda de Alfaguara, es México.

Tuvo dos portadas, una para cada país:

 La de México es una portada verde, con los dibujos de Frin, Natacha y el cocinero que sale en la portada de "El pulpo está crudo". En el fondo verde se puede distinguir la foto de Luis, y detalles de pequeñas estrellas amarillas.

 La de Argentina tenía cuadros azules, rojos y amarillos, y los dibujos de Natacha y el cocinero.

Las cajas para las dos ediciones, a diferencia de las cajas de los dos discos anteriores, son de grosor delgado (llamada comercialmente "slim", del inglés "delgado"), y en vez de incluir un librito, la portada es un tríptico, donde se incluye información y antecedentes de cada track.

El disco, como su nombre indica, es una recopilación del material escogido de Luis Pescetti, principalmente juegos y cuentos de algunos de sus libros. Contiene 23 pistas y pocos "bla bla blás". Fue grabado en México y Argentina.

Pistas del disco 

Los nombres en negrita indican canciones.

Los nombres en cursiva indican juegos.

Los nombres subrayados indican narraciones.

Los nombres normales indican chistes, "bla bla blás", etcétera.

 Angelina (letra y música: Luis Pescetti. Del disco Cassette pirata)

 Natacha: Novios (Del libro ¡Padrísimo/Buenísimo, Natacha!)

 Hay un palo (canción campamentil, en versión de Luis Pescetti)

 Somos chanchos (letra y música: Luis Pescetti)

 El piedrazo (del libro El pulpo está crudo)

 No nos digan siempre no (letra y música: Luis Pescetti)

 Ya no sos mi Margarita (letra: coplas populares; música: Luis Pescetti)

 Natacha: A un lugar (Del libro Natacha)

 La mayonesa (canción campamentil en versión de Luis Pescetti. Del disco Cassette pirata)

 Bla bla blá previo

 Mamá, ¿por qué nadie es como nosotros? (del libro homónimo)

 Bla bla blá previo

 Los sapitos de la noche (letra y música: Patricia Larguía)

  Frin: El cementerio abandonado (del libro Frin)
 Ariám sam sam (juego tradicional, en versión de Luis Pescetti)

 Bla bla blá previo

 El vampiro negro (letra y música: Luis Pescetti. Del disco homónimo. Con la actuación especial del grupo de jazz argentino Cordal Swing)

 Natacha: La famosa carta (del libro ¡Buenísimo/Padrísimo, Natacha!)

 Marinette (letra y música de Georges Brassens)

 Verde verde (canción popular de Alemania, en versión nueva de Luis Pescetti. Transmitida por Violeta Hemsy de Gaínza)

 Frin: El beso (del libro "Frin")

 Amor y chanchura (letra y música: Luis Pescetti)

 Se levanta (canción campamentil, en nueva versión de Luis Pescetti)

Simbología: 

: Grabaciones de México

: Grabaciones de Argentina

Curiosidades 

 Es el primer disco de Luis coproducido por Martín Telechanski, quien lo ayudaría en sus siguientes discos.

 Es el primer disco en intercalar grabaciones de México y Argentina, aparte de ser el único en donde casi no se guarda continuidad en los conciertos (sólo hay continuidad en las pistas con "bla bla blás").

 Aunque es el único disco donde no se menciona a la "canción del tigre"; es la primera donde se menciona la "canción de la tortuguita, canción que cada vez que quiere ser cantada (interrumpiendo una canción, por miedo o negación de un integrante del público), es interrumpida por los niños que gritan "¡Nooooooo!"

 En la lista de pistas del disco (en el tríptico) se adelantan los siguientes dos discos: Bocasucia y Qué público de porquería, aunque a veces muy anticipadamente (se decía que "Ariám sam sam" aparecería en Bocasucia, pero al final eso no ocurrió).

Álbumes recopilatorios de 2003
Álbumes de Luis Pescetti